Matagorda désigne :

 Baie de Matagorda
 Matagorda, localité au Texas
 Île Matagorda, une île barrière du Texas
 Comté de Matagorda